ad lib., abbreviazione di ad libitum
Ad Lib, album musicale del 1959 di Jimmy Giuffre
Ad Lib, azienda canadese produttrice di schede audio
AdLib, scheda audio del 1987 prodotta dalla suddetta azienda
Ad Lib, carattere tipografico